Hunfeld ist der Familienname der folgenden Personen:

 Barbara Hunfeld (* 1967), deutsche Literaturwissenschaftlerin
 Frauke Hunfeld (* 1968), deutsche Drehbuchautorin und Journalistin
 Hans Hunfeld (* 1936), deutscher Didaktiker und Hochschullehrer

Siehe auch
 (6834) Hunfeld, Asteroid